Ангели́на — женское имя. Аналоги: Анжелина, Анджелина. Не путать с именем Анжелика.


Носители, известные по имени 
 Ангелина Сербская (1447(?)—1516 или 1520) — православная святая, супруга последнего деспота Сербии.
 Ангелина (фон-Розе) (в девичестве Александра Филипповна Шмакова; в браке фон Розе; 1809—1880) — монахиня, основательница и строительница Свято-Троицкой Творожковской женской общины.

Второе имя 
 Анна Ангелина (1176—1212) — дочь византийского императора Алексея III Ангела; в замужестве императрица Никейской империи.
 Евдокия Ангелина Комнина (ок. 1173—1211) — младшая дочь византийского императора Алексея III Ангела.
 Елена Ангелина Дукаина (ок. 1242—1271) — дочь эпирского деспота Михаила II; в замужестве королева Сицилии, вторая жена Манфреда Сицилийского.
 Ирина Ангелина (ум. 1208) — дочь византийского императора Исаака II Ангела; в замужестве герцогиня Швабская.

Фамилия 
 Анге́лина, Прасковья Никитична (1913—1959) — участница стахановского движения, дважды Герой Социалистического Труда.

Другое 
 (64) Ангелина — небольшой астероид Главного пояса астероидов.

См. также 
 Анжелина (значения)
 Анджелина (значения)